Santilly (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Santilly (Eure-et-Loir) – francuska gmina w regionie Centre